Villa del Rosario ist der Name von
 Villa del Rosario (San Pedro), Verwaltungsbezirk im Departamento San Pedro, Paraguay

Villa del Rosario ist der Name folgender Orte:
 Villa del Rosario (Córdoba), Ort in argentinischen Provinz Córdoba
 Villa del Rosario (Entre Ríos), Ort in der argentinischen Provinz Entre Ríos
 Villa del Rosario (Kolumbien), Stadt im kolumbianischen Departamento Norte de Santander
 Villa del Rosario (Uruguay), Ortschaft in Uruguay

Villa del Rosario ist auch ein historisch verwendeter Name für die Stadt Rosario, Provinz Santa Fe, Argentinien

Siehe auch:
 Villa Rosario